Ahmed esh-Sherif – politico libico
 Mayar Sherif – tennista egiziana
 Mohamed Sherif – calciatore egiziano
 Muzafer Sherif – psicologo turco
 Seif Asser Sherif – ginnasta egiziano